Dividida em várias etapas, a edição 1993 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 30ª edição do torneio foi vencido pelo time do Rio Branco Rugby Clube, teve como 4º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1993 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1993 no Brasil